Ryšavý je příjmení nebo přízvisko, které nosí více významných osobností:

 Bohumil Ryšavý (*1921-?)  – akademik, profesor parazitologie na Přír.fakultě UK Praha
 Boleslav III. Ryšavý (965–1037) – český kníže v letech 999–1002 a nakrátko znovu v roce 1003
 František Ryšavý (1900–1976) – český fotbalista, útočník
 Josef Ryšavý (1884–1967) – profesor geodezie na ČVUT v Praze, v roce 1947–1948 rektor
 Ladislav Ryšavý (1880–1936) – český překladatel z ruštiny
 Martin Ryšavý (* 1967) – český spisovatel, scenárista a režisér
 Milan Ryšavý (1927–2016) – český houslista, publicista, spisovatel, historik a hudební organizátor
 Oldřich Ryšavý (* 1958) – český politik
 Ondřej Ryšavý (* 1978) – docent na FIT VUT v Brně
 Petr Ryšavý (* 1974) – český divadelní herec a zpěvák
 Šimon Ryšavý (* 1957) – český nakladatel a knihkupec
 Vilém II. Ryšavý (1056–1100) – anglický král
 Vlastimil Ryšavý (* 1972) – český fotbalista

Související články 
 Ryšavá